Frankfurter Kreis steht für:

 Frankfurter Kreis (SPD), politische Organisation
 TC Der Frankfurter Kreis, Tanzsportverein
 ein preußischer Landkreis in der Provinz Brandenburg, siehe Kreis Frankfurt

Siehe auch:
 Landkreis Frankfurt
 Landkreis Frankfurt (Oder)